USS San Juan — кораблі ВМС США.

 USS San Juan (SP-1352) — корабель, придбаний флотом у компанії «San Juan Packing Company». Служив як тральщик та сторожовий корабель під час Першої світової війни.
 USS San Juan (CL-54) — легкий крейсер типу «Атланта». На службі протягом 1942-1946 років. У 1959 році зданий на злам.
 USS San Juan (SSN-751) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1988 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни